Tettens bezeichnet folgendes:

 Tettens, einen Ortsteil in der Gemeinde Wangerland
 Tettens, einen Stadtteil der Stadt Nordenham